Roydon kan syfta på:

 Roydon, Essex – en ort i Epping Forest, Essex, England
 Roydon, King's Lynn and West Norfolk – en ort i King's Lynn and West Norfolk, Norfolk, England
 Roydon, South Norfolk – en ort i South Norfolk, Norfolk, England
 Roydon Island – en ö i Tasmanien, Australien